El golpe puede estar haciendo referencia a:

 El golpe, película de 1921 dirigida por John Ford. Su título original fue The Wallop.
 El golpe, película de 1973 dirigida por George Roy Hill, con Robert Redford y Paul Newman. Su título original fue The Sting.